Стреле́ц может означать:
 Стрелец — зодиакальное созвездие.
 Стрелец — знак зодиака в виде кентавра.
 Стрелец — в конце XV — начале XVIII века, в Русском царстве — служилый человек, пехотинец с огнестрельным оружием.
 «Стрелец» — литературно-художественный журнал.
 «Стрелец» — монитор типа «Ураган» Балтийского флота (1864).
 Стрелец — художественная ассоциация в г. Козлов (1922).
 «Стрелец» — комплекс разведки, управления и связи.
 «Стрелец» — комплект аппаратуры и пусковых модулей ПЗРК «Игла».
 «Стрелец» — российская футбольная премия.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Стрельцы — агрогородок в Мостовском районе Гродненской области.

Болгария 
 Стрелец — село в Великотырновской области.
 Стрелец — село в Старозагорской области.

Россия 
 Стрелец — село в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Стрельцы — село в Тамбовском районе Тамбовской области.

Персоналии 
 Стрелец, Анатолий Иванович (род. 1941) — советский украинский легкоатлет.
 Стрелец, Валерий Иванович (род. 1970) — молдавский политик.
 Стрелец, Валерия Борисовна (род. 1939) — советский и российский учёный-физиолог.
 Стрелец, Дмитрий Лаврентьевич (1920—1998) — Герой Советского Союза.
 Стрелец, Григорий Михайлович (Косынка; 1899—1934) — советский писатель и переводчик.
 Стрелец, Руслан Александрович (род. 1984) — украинский государственный служащий.
 Стрелец, Фёдор Михайлович (1910—1944) — Герой Советского Союза.
 Стрелец, Филипп Евдокимович (1919—1942) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Стремянной стрелец
 Рукав Стрельца — звёздный поток в Галактике.
 Стрелец A* — предположительно сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики.
 Польские стрельцы — разновидность польской кавалерии.
  ()

Примечания